Zawody w skokach narciarskich na II Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 4 lutego 1926 na skoczni w Lahti (Finlandia).

Zawody zdominowali Norwegowie. W czołowej „szóstce” było ich pięciu. Złoty medal wywalczył Jacob Tullin Thams, którego drugi skok na 38,5 metra był najdłuższym skokiem mistrzostw. Srebro zdobył Otto Aasen, a brąz – Georg Østerholt. Najwyżej sklasyfikowany z gospodarzy – Yrjö Kivivirta – zajął 5. miejsce. Znane są wyniki i miejsca 20 pierwszych zawodników, reszta informacji jest tylko szczątkowa.

Po raz drugi skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata.

Wyniki

Zawody indywidualne K-40 
4 lutego 1926

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 1926
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii